Trinidad er hovedøen i Trinidad og Tobago.

Trinidad kan også henvise til:

Geografi 
Antarktis
 Trinity Island

Belize
 Trinidad, Belize

Bolivia
 Trinidad, Bolivia, hovedstaden i departementet Beni

Colombia
 Trinidad, Casanare, Colombia
 Trinidad, Colombia, i departementet Guaviare, også kendt som Barranquilla

Cuba
 Trinidad, Cuba

Mexico
 La Trinidad Vista Hermosa, Oaxaca
 Trinidad Zaachila, Oaxaca

Paraguay
 Trinidad, Paraguay

Filippinerne
 La Trinidad
 Trinidad Bohol
 Doña Remedios Trinidad, Bulacan

USA
 Trinidad, Californien
 Trinidad, Colorado
 Trinidad, Texas
 Trinidad, Washington, D.C.
 Trinidad, Washington

Uruguay
 Trinidad, Uruguay

Personer 
 Félix Trinidad, en Puerto Ricansk bokser
 Diego Capel Trinidad, en spansk fodboldspiller
 Stanley Trinidad, fiktiv person
 Trinidad James, en amerikansk rapper født på Trinidad